Келль — фамилия:

 Келль, Август Иоганнович (1912—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Келль, Лев Николаевич (1912—1978) — горный инженер-маркшейдер, профессор, ректор Ленинградского горного института (1963—1978).
 Келль, Николай Георгиевич (1883—1965) — советский учёный-геодезист.

См. также 
 Вулкан Келля
 Келли